Ферлонг (Фёрлонг) — фамилия:

Фамилия 
 Ферлонг, Вильгельмина (1878—1962) — американская художница и педагог, жена Томаса Ферлонга.
 Фёрлонг, Тайг (род. 1992) — ирландский регбист.
 Ферлонг, Томас (1886–1952) — американский художник.
 Фёрлонг, Эдвард (род. 1977) — американский актёр и певец.

См. также 
 Фурлонг
 Ферлинг
 Фейлонг